Gouzevo (En Russe : Гоузево) est un village russe situé dans l’oblast de Novgorod entre Moscou et Saint-Pétersbourg, au bord de la rivière Mologa, un affluent de la Volga.

Notes et références 

 

Village en Russie